Akkol kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Akkol (ort i Kazakstan, Atyraw), 
 Aqköl Aūdany, distrikt, Aqmola, 
 Akkol (ort i Kazakstan, Aqmola), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar